59-й выпуск Тура Фландрии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам в Бельгии состоялся 6 апреля 1975 года в рамках Супер Престиж Перно. Победу одержал бельгийский велогонщик Эдди Меркс.

Участники

Маршрут 
Гонка длиной 255 километров стартовала в Генте и финишировала в Меральбеке.

Всего было пройдено 8 категорийных подъёмов:

Ход гонки 
На 104 километре гонки на Oude Kwaremont Эдди Меркс вместе с Франсом Вербеком вырвались из пелотона. Меркс и Вербек продолжали вместе работать почти до конца дистанции, пока измученный Вербек не отстал в Дендервиндеке, за 6 км до финиша. Лучший из других гонщиков финишировал более чем через пять минут.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

1975 год в велоспорте